Алекса́ндр Петро́вич Гусев:
 Гусев, Александр Петрович (1943—2021) — советский партийный и государственный деятель, 1-й секретарь Свердловского обкома КПСС.
 Гусев, Александр Петрович (1955—1994) — советский хоккеист на траве.